August Falise  (1875 – 1936), Nederlands beeldhouwer en medailleur.
Henriëtte Hamilton-Falise (1877 - 1946), Nederlands kunstschilderes en zuster van August Falise.